Troickij rajon

Russia 

 Troickij rajon, rajon del Kraj di Altaj
 Troickij rajon, rajon dell'Oblast' di Čeljabinsk

Ucraina 

 '''Troickij rajon, rajon dell'Oblast' di Luhans'k